Mössl oder Mößl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mößl (1869–nach 1902), deutscher Schauspieler
 Jakob Mössl, Steinmetz 
 Roman Mössl (1860–1913), österreichischer Buchbinder und Politiker